Steckenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Steckenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Fillmannsbachs bis St. Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Steckenbach (Kleine Ohe), vielleicht auch Streckenbach, linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Ilz) in Gehmannsberg, Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Steckenbach (Moschel), linker Zufluss der Moschel nach Finkenbach-Gersweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Ort:
 Steckenbach (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen am Fillmannsbach im Bezirk Braunau, Oberösterreich